Cactusfamilie: een familie van planten
Cactus (winkel): een supermarktketen met vestigingen in Luxemburg
Cactus (muziekcentrum): een muziekcentrum en -club in Brugge
Cactus (band): een band
Cactus (Texas): een plaats in de VS